Trichadenotecnum är ett släkte av insekter som beskrevs av Günther Enderlein 1909. Trichadenotecnum ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Trichadenotecnum